Mildred Pierce – romanzo di James M. Cain del 1941
Il romanzo di Mildred (Mildred Pierce) – film del 1945 diretto da Michael Curtiz, tratto dal romanzo di James M. Cain
Mildred Pierce – miniserie televisiva del 2011 diretta da Todd Haynes
Mildred Pierce – personaggio del romanzo, film e miniserie televisiva